Завала може да се односи на:

 Завала, увала
 Манастир Завала, манастир Српске православне цркве

или

 Завала (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Завала (Јелса), насељено мјесто у општини Јелса, острво Хвар, Република Хрватска
 Завала (Сливно), насељено мјесто у општини Сливно, Република Хрватска
 Завала (Бугарска), насељено мјесто у општини Брезник, област Перник, Република Бугарска
 Завала (Акапонета)
 Завала (Зизио)
 Завала (Конкордија)
 Завала (Саламанка)
 Завала (Сотута)
 Завала (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас